

Persone
 Albert Mackey (1807-1881) – medico statunitense, massone e studioso di massoneria
 Biz Mackey, propr. James Raleigh Mackey (1897-1965) – giocatore di baseball statunitense
 Emma Mackey, all'anagrafe Emma Margaret Marie Tachard-Mackey (1996) – attrice e modella francese naturalizzata britannica
 Frank MacKey (1852-1927) – giocatore di polo statunitense
 Frederick William Mackey Holliday (1828-1899) – politico statunitense
 George Mackey (1916-2006) – matematico statunitense
 John Mackey (1941-2011) – giocatore di football americano statunitense
 Malcolm Mackey (1970) – ex cestista statunitense
 Steve Mackey (1966) – bassista e produttore discografico britannico
 Varian Mackey Fry (1907-1967) – giornalista e intellettuale statunitense

Personaggi immaginari
 Vic Mackey – personaggio della serie televisiva statunitense The Shield

Altro
 Mackey – comune dello Stato dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 43793 Mackey – asteroide della fascia principale